Flor-de-Lis (') — португальская акустическая фолк-группа, образованная в 2004 в Лиссабоне. Группа состоит из Даниэлы Варелы (вокал), Пауло Перейра (гитара), Хосе Камачо (гитара), Хорхе Маркеса (португальская гитара), Анны Софии Кампеи (аккордеон) и Педро Маркеса (барабаны).

В 2009 группа участвовала на конкурсе песни Евровидение 2009 с композицией «Todas as ruas do amor» («»), и финишировала в финале пятнадцатой.

Дискография 
Альбомы
 Signo Solar (2010)

Синглы
 «Todas as ruas do amor» (2009)
 «Lisboa tropical» (2010)

Ссылки 
 Официальный блог

Музыкальные коллективы Португалии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Представители Португалии на «Евровидении»
Участники «Евровидения-2009»